Sand Island ist der Name folgender Inseln:

in Afrika:

 Sand Island (Kenia)

in Australien:
 Sand Island (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:

 Sand Island (Alabama)
 Sand Island (Delaware)
 Sand Island (Franklin County, Florida)
 Sand Island (Hillsborough County, Florida)
 Sand Island (Hawaii)
 Sand Island (Illinois)
 Sand Island (Kentucky)
 Sand Island (Louisiana)
 Sand Island (Aroostook County, Maine)
 Sand Island (Cumberland County, Maine)
 Sand Island (Hancock County, Maine)
 Sand Island (Knox County, Maine)
 Sand Island (Massachusetts)
 Sand Island (Chippewa County, Michigan)
 Sand Island (Delta County, Michigan)
 Sand Island (St. Clair County, Michigan)
 Sand Island (Nevada)
 Sand Island (New Jersey)
 Sand Island (Fulton County, New York)
 Sand Island (Jefferson County, New York)
 Sand Island (Ohio)
 Sand Island (Clatsop County, Oregon)
 Sand Island (Multnomah County, Oregon)
 Sand Island (Tillamook County, Oregon)
 Sand Island (South Carolina)
 Sand Island (Tennessee)
 Sand Island (Harrison County, Texas)
 Sand Island (Palo Pinto County, Texas)
 Sand Island (Benton County, Washington)
 Sand Island (Clark County, Washington)
 Sand Island (Grays Harbor County, Washington)
 Sand Island (Pacific County, Washington)
 Sand Island (Bayfield County, Wisconsin)
 Sand Island (Sawyer County, Wisconsin)

zu den Midwayinseln gehörend:
 Sand Island (Midwayinseln)

Siehe auch:
 Sandy Island